Wunderblutkapelle steht für
Wunderblutkapelle (Bad Wilsnack) 
Wunderblutkapelle (Beelitz)